Аббревиатура TOS может означать
 Tape Operating System/360 — предшественник IBM DOS.
 Atari TOS — операционная система для линейки компьютеров Atari ST.
 TinyOS — операционная система с открытым кодом для беспроводных встроенных сенсорных сетей.
 Type of Service (тип обслуживания) — одно из полей IPv4-пакета.
 Top of Stack — регистр процессора, в котором хранится адрес вершины стека.
  — используется для соглашений в компьютерных и телекоммуникационных сетях.
 Star Trek:  Television Original Series — сокращённое обозначение для телесериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал».
 The Obesity Society — научное общество по изучению и лечению ожирения.
 Тэм-о-шентер (британская армейская аббревиатура — TOS)

Примечания